Джаниев — фамилия; имеет женскую форму Джаниева.
 Джаниев, Ровшан Рафик оглы (1975—2016) — криминальный авторитет, вор в законе по прозвищу «Ровшан Ленкоранский».
 Джаниев, Хаял Султан оглы (род. 1993) — азербайджанский и российский боксёр (муай-тай).